Плопь — село в Кантемирском районе Молдавии. 
 Плопь (Плоть) — село в Рыбницком районе Приднестровья.

См. также 
 Плоп